Instituto Estatal Electoral puede referirse al:

 Instituto Estatal Electoral (Aguascalientes): Organismo Público Local Electoral del estado mexicano de Aguascalientes.
 Instituto Estatal Electoral (Chihuahua): Organismo Público Local Electoral del estado mexicano de Chihuahua.
 Instituto Estatal Electoral de Baja California: Organismo Público Local Electoral del estado mexicano de Baja California.
 Instituto Estatal Electoral de Hidalgo: Organismo Público Local Electoral del estado mexicano de Estado de Hidalgo|Hidalgo.